Kodama
Kodama (Shinkansen)
Beth Kodama
Arata Kodama
Yoshio Kodama, uma figura do crime organizado japonês

Desambiguação